CAFC har flere betydninger:

 Charlton Athletic Football Club – en engelsk professionel fodboldklub, fra London.
 Crewe Alexandra Football Club – en engelsk fodboldklub.
 Carshalton Athletic Football Club – en engelsk fodboldklub fra London.
 Croydon Athletic Football Club – en engelsk fodboldklub, fra det det sydlige London.